En anglais,  désigne l'expression d'utilisation équitable.

Toponyme 
Fairdealing peut également désigner les lieux suivants, aux États-Unis :
 , une communauté non-incorporée du comté de Marshall dans le Kentucky.
 , une communauté non-incorporée et une census-designated place du comté de Ripley dans le Missouri.

Divers 
 Fair Deal, une réforme économique et sociale soutenue par le président Harry S. Truman.